Kalinowka, Kalinauka – nazwy toponimów i hydronimów w Rosji i na Białorusi

Białoruś 
:

m.in.:
 Kalinauka – wieś w obwodzie grodzieńskim
 Kalinauka – osiedle w rejonie homelskim obwodu homelskiego
 Kalinauka – wieś w rejonie żłobińskim obwodu homelskiego
 Kalinauka – wieś w rejonie żytkowickim obwodu homelskiego
 Kalinauka – wieś w rejonie berezyńskim obwodu mińskiego
 Kalinauka – osiedle w rejonie soligorskim obwodu mińskiego
 Kalinauka – osiedle w rejonie uzdowskim obwodu mińskiego
 Kalinauka – wieś w rejonie bobrujskim obwodu mohylewskiego
 Kalinauka – wieś w rejonie szkłowskim obwodu mohylewskiego
 Kalinauka – agromiasteczko w rejonie dubrowieńskim obwodu witebskiego
 Kalinauka – wieś w rejonie lepelskim obwodu witebskiego
 Kalinauka – wieś w rejonie postawskim obwodu witebskiego

Rosja 
:

Miejscowości 
m.in.:
 Kalinowka – wieś w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Kalinowka – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego (sielsowiet artiuchowski)
 Kalinowka – wieś w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Kalinowka – wieś w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Kalinowka – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego (sielsowiet łomigorski)
 Kalinowka – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu rostowskiego (krasnokutskie osiedle wiejskie)

Rzeki 
m.in.:
 Kalinowka – dopływ rzeki Szłyki w dorzeczu Aszapa (Kraj Permski)
 Kalinowka – rzeka w obwodzie kaliningradzkim, zasila Zalew Kuroński

Strony ujednoznaczniające